Žiga Pavlin (né le  à Kranj en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 au HK HIT Casino Kranjska Gora dans le Državno Prvenstvo, le championnat slovène. Par la suite, il porte les couleurs du HK Bled, du HK Triglav, du HK Slavija. En 2007, il rejoint le HDD Olimpija Ljubljana qui intègre l'élite autrichienne.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Slovénie en sélection jeune. En 2009, le sélectionneur John Harrington l'appelle pour participer au tournoi de qualification olympique de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Državno Prvenstvo ||1||0||0||0||0||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2002-2003 || HK Bled || Državno Prvenstvo ||10||0||0||0||32||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2002-2003 ||HK Triglav|| Ligue Slovène Jr. ||16||1||5||6||30||5||1||2||3||8 
|-
| 2002-2003 || HK Triglav || Državno Prvenstvo ||22||1||2||3||12||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2003-2004 ||HK Triglav || Ligue Slovène Jr.||18||5||12||17||30||4||1||4||5||16
|-
| 2003-2004 || HK Triglav || Državno Prvenstvo ||18||1||4||5||59||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2004-2005 || HK Triglav || Ligue Slovène Jr. ||13||3||16||19||30||4 ||1 ||4 ||5 || 16
|-
| 2004-2005 || HK Triglav || Državno Prvenstvo ||23||3||7||10||42||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2005-2006 ||  HK Triglav || Državno Prvenstvo ||24 ||7 ||10 ||17 ||60 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HK Slavija || Državno Prvenstvo ||17||4||2||6||26|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Državno Prvenstvo ||24||9||13||22||52|| 5|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Interliga ||12 ||0 ||2 ||2 ||6 ||8 ||1 ||3 ||4 || 36
|-
| 2007-2008 ||HDD ZM Olimpija || EBEL ||42||3||3||6||20||15||0 || 1|| 1|| 14
|-
| 2007-2008 ||HDD ZM Olimpija || Ligue slovène|| || || || || || 9||0|| 0|| 0||8 
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 52|| 10|| 12|| 18|| 36|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 7|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2009-2010 ||AS Renon || Serie A|| 39|| 3|| 17|| 20|| 46|| 14|| 3|| 5|| 8|| 43
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 53|| 9|| 21|| 30|| 91|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 4|| 0|| 4|| 4|| 16|| 4|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2011-2012 || IF Troja-Ljungby ||Allsvenskan || 39|| 3|| 8|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 40|| 3|| 8|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rögle BK || Elitserien || 10|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 47|| 4|| 15|| 19|| 30|| 10|| 1|| 6|| 7|| 6
|-
| 2014-2015 || Saryarka Karaganda || VHL || 22|| 1|| 6|| 7|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || AIK IF || Allsvenskan || 18|| 1|| 0|| 1|| 14|| 10|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2015-2016 || HC Slavia Prague || 1.liga || 50|| 7|| 21|| 28|| 54|| 8|| 0|| 4|| 4|| 18
|-
| 2016-2017 || HC České Budějovice || 1.liga || 51|| 8|| 27|| 35|| 34|| 9|| 1|| 5|| 6|| 12
|-
| 2017-2018 || HC České Budějovice || 1.liga || 39|| 2|| 8|| 10|| 36|| 8|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2018-2019 || HC České Budějovice || 1.liga || 52|| 7|| 21|| 28|| 62|| 11|| 0|| 2|| 2|| 22
|-
| 2019-2020 || HC České Budějovice || 1.liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Košice || Extraliga slo. || 19|| 2|| 7|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Košice || Extraliga slo. || 47|| 5|| 17|| 22|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2021-2022 || HK Dukla Michalovce || Extraliga slo. || 44|| 4|| 19|| 23|| 40|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2022-2023 || HC Banská Bystrica || Extraliga slo. || || || || || ||

Au niveau international

Roller in line hockey 
Durant l'intersaison, il a déjà pratiqué le Roller in line hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Références 

Naissance à Kranj
Naissance en avril 1985
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Triglav
Joueur du HK Slavija
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de l'AS Renon
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur de l'AIK IF
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Košice
Joueur du Rögle BK
Joueur du HK Michalovce
Joueur du HC '05 Banská Bystrica